Малєє́в Ю́рій:

 Малєєв Юрій Миколайович — історик, археолог, музеєєзнавець
 Малєєв Юрій Іванович — білоруський футбольний тренер
Сторінки зі списками однофамільців-тезок